La notion de transplantation est généralement synonyme, dans le domaine de la médecine, de celle de greffe.
On parle ainsi de:
Transplantation rénale
Transplantation hépatique
Transplantation de moelle
Transplantation cardiaque 
Transplantation pulmonaire

On peut aussi parler de transplantation pour le déplacement d'autres organismes:
Repiquage ou transplantation de végétaux
Transplantation corallienne

Le mot « transplantation » peut également désigner :
Transplantation (Tell-Tale) est le titre d'un film de Michael Cuesta sorti en 2009.